Drömfångare kan syfta på:

 Drömfångare – ett indianskt magiskt föremål som hängs upp invid en sovplats
 Drömfångare (roman) – en roman av Stephen King, originaltitel Dreamcatcher
 Drömfångare (film) – en amerikansk-kanadensisk filmatisering av Stephen Kings roman från 2003 i regi av Lawrence Kasdanen, originaltitel Dreamcatcher